El Trofeu Comte de Godó 2003, també conegut com a Open Seat Godó 2003, és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries International Gold de l'ATP. La 51a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 d'abril de 2003 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2003
Competicions esportives del 2003 a Catalunya